Arctella är ett släkte av spindlar som beskrevs av Holm 1945. Arctella ingår i familjen kardarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Kardarspindlar
Arctella